Brazília
Palmas, Tocantins állam székhelye

 Franciaország
Palmas, település Aveyron megyében